Акјура класик се може односити на:
 Отворено првенство Лос Анђелеса у тенису, турнир познат као Акјура класик од 1995. до 1999.
 Отворено првенство Сан Дијега у тенису, турнир познат као Акјура класик од 2000. до 2007.